Breytenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Breyten Breytenbach (* 1939), südafrikanischer Schriftsteller, Maler und Anti-Apartheid-Aktivist
 Cilliers Breytenbach (* 1954), südafrikanischer evangelischer Theologe 
 Garth Breytenbach (* 1979), südafrikanischer Schauspieler
 Jan Breytenbach (* 1932), südafrikanischer Offizier und Autor militärischer Sachbücher

Siehe auch:
 Breitenbach